Ljunggren eller Junggren är ett svenskt efternamn som 2015 bars av 3 866 personer (Ljunggren) respektive 83 personer (Junggren) och kan syfta på:

Personer

A
 Alexander Ljunggren (född 1981), svensk friidrottare
 Anders Ljunggren (född 1951), svensk politiker, diplomat och journalist
 Anna Ljunggren (född 1973), drakbåtspaddlare
 August Ljunggren (1874–1943), svensk nykterhetsman och politiker

B
 Bengt Ljunggren (1900–1976), svensk agronom och direktör
 Bertil Junggren (1893–1921), svensk skådespelare
 Bobby Ljunggren (född 1961), svensk låtskrivare
 Bror Ljunggren (1884–1939), svensk bildkonstnär
 Börje Ljunggren (född 1942), svensk ambassadör

C
 Carl Ljunggren (1858–1927), svensk politiker och företagsledare
 Carl August Ljunggren (1860–1934), svensk läkare
 Carl Göran Ljunggren (1949–1985) svensk artist känd under namnet Kal P. Dal
 Carl Johan Ljunggren (1790–1852), tecknare, arméofficer och krigshistoriker
 Christian Ljunggren (1942–2017), svensk dirigent och radioproducent
 Claes Ljunggren (född 1944), svensk militär
 Curt Ljunggren (1900–1975), svensk dans- och jazzmusiker

E
 Ebba Ljunggren (1887–1978), svensk företagsledare
 Einar Ljunggren (1896–1986), läkare
 Elisabeth Ljunggren (född 1948), simmare
 Elof Ljunggren (1869–1953), nykterhetsman, svensk tidningsman och politiker
 Evald Ljunggren (1865–1935), svensk biblioteksman
 Evan Ljunggren (1931–2020), svensk musikproducent

F
 Fredrik Ljunggren, flera personer
 Fredrik Ljunggren (militär) (1906–1997), överste
 Fredrik Ljunggren (ingenjör) (född 1969), professor

G
 Gottfrid Ljunggren (1867–1934), svensk arkitekt
 Gustaf Ljunggren (1823–1905), svensk litteraturvetare, kommunalpolitiker
 Gustaf Ljunggren (tecknare) (1879–1967), svensk skämttecknare
 Gustaf Ljunggren (biskop) (1889–1950), svensk biskop
 Gustaf Ljunggren (kemist) (1894–1966), svensk kemist

H
 Hjalmar Ljunggren (1887–1978), svensk författare under pseudonymen Jol Strand

J
 Jenny Ljunggren (född 1984), svensk friidrottare
 Joakim Ljunggren (född 1985), svensk enduroförare
 John Ljunggren (1919–2000), svensk gångare

K
 Karl Gustav Ljunggren (1906–1967), svensk språkforskare

M
 Magnus Ljunggren (litteraturvetare) (1942–2022), professor i rysk litteratur
 Magnus Ljunggren (författare) (född 1960), författare
 Margareta Ljunggren (1926–2008), kemist, konstnär och nunna
 Marianne Ljunggren (1931–1987), svensk dansare och skådespelare
 Mattias Ljunggren (född 1956), svensk inredningsarkitekt
 Michael Ljunggren (1962–1995), svensk president för motorcykelklubben Bandidos
 Minna Ljunggren (född 1974), svensk politiker och statssekreterare

N
 Nils Ljunggren (1893–1971), jurist, justiteråd
 Nils Peter Ljunggren (1809–1881), svensk godsägare och riksdagsman

O
 Olle Ljunggren (1921–2003), svensk medeldistanslöpare
 Olof Ljunggren (1748–1795), svensk skådespelare
 Olof Ljunggren (direktör) (1933–2017), svensk företagsledare
 Otto Ljunggren (1842–1894), svensk lantbrukare och riksdagsledamot

P
 Peter Ljunggren (född 1954), svensk världsevangelist och tv-predikant
 Petter Ljunggren (född 1968), svensk journalist

R
 Ragnar Ljunggren (1889–1976), lärare och lingvist
 Reinhold Ljunggren (1920–2006), svensk målare och grafiker

S
 Sigge Ljunggren (1832–1911), svensk journalist och riksdagsman
 Sten Ljunggren (företagsekonom) (född 1951), svensk företagsekonom och författare
 Sten Ljunggren (skådespelare) (född 1938), svensk skådespelare
 Stig-Björn Ljunggren (född 1957), svensk statsvetare och krönikör
 Stina Ljunggren (född 1924), svensk gymnastikpedagog
 Sven Ljunggren (1921–2004), svensk sprinter

Övrigt
 Junggrens Café, Göteborg
 Ljunggrens Verkstads AB, verkstadsföretag i Kristianstad
 Restaurang Ljunggren, Stockholm

Svenska efternamn